Název Na Vrchu nese více vrcholů:

 Na Vrchu (Benešovská pahorkatina) (562,2 m) – vrchol Březnické pahorkatině, jihozápadně od Hoděmyšli v okrese Příbram
 Na Vrchu (Horažďovická pahorkatina) (531,2 m) – vrchol v Horažďovické pahorkatině, jihovýchodně od Hradiště v okrese Plzeň-jih
 Na Vrchu (Plánická vrchovina) (523,6 m) – vrchol v Nepomucké vrchovině, jihozápadně od Bezděkovce v okrese Plzeň-jih
 Na Vrchu (Švihovská vrchovina) (369,5 m) – vrchol v Merklínské pahorkatině, východně od Střelic v okrese Plzeň-jih
 Na Vrchu (Tepelská vrchovina) (596,7 m) – vrchol v Bezdružické vrchovině, jižně od Vlkošova v okrese Plzeň-sever

 Na Vrchu (191 m) – vrchol u Hrobců v okrese Litoměřice
 Na Vrchu (218 m) – vrchol u Smilovic v okrese Mladá Boleslav
 Na Vrchu (291 m) – vrchol u Slezských Rudoltic v okrese Bruntál
 Na Vrchu (304 m) – vrchol u Neprobylic v okrese Kladno
 Na Vrchu (312 m) – vrchol u Šenova u Nového Jičína v okrese Nový Jičín
 Na Vrchu (316 m) – vrchol u Týniště nad Orlicí v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Na Vrchu (337 m) – vrchol u Kamenného Přívozu v okrese Praha-západ
 Na Vrchu (366 m) – vrchol u Nového Knína v okrese Příbram
 Na Vrchu (380 m) – vrchol u Zubného v okrese Humenné na Slovensku
 Na Vrchu (412 m) – vrchol u Staňkova v okrese Domažlice
 Na Vrchu (417 m) – vrchol u Čejetic v okrese Strakonice
 Na Vrchu (419 m) – vrchol u Ostrovce v okrese Písek
 Na Vrchu (439 m) – vrchol u Hlohové v okrese Domažlice
 Na Vrchu (445 m) – vrchol u Protivíně v okrese Písek
 Na Vrchu (445 m) – vrchol u Slabců v okrese Rakovník
 Na Vrchu (456 m) – vrchol u Lichnova v okrese Nový Jičín
 Na Vrchu (462 m) – vrchol u Radíče v okrese Příbram
 Na Vrchu (467 m) – vrchol u Tiché v okrese Nový Jičín
 Na Vrchu (470 m) – vrchol u Mečichova v okrese Strakonice
 Na Vrchu (475 m) – vrchol u Strojetic v okrese Benešov
 Na Vrchu (486 m) – vrchol u Volenic v okrese Strakonice
 Na Vrchu (506 m) – vrchol u Soběslavi v okrese Tábor
 Na Vrchu (509 m) – vrchol u Vrábeč v okrese České Budějovice
 Na Vrchu (519 m) – vrchol u Písečné v okrese Frýdek-Místek
 Na Vrchu (520 m) – vrchol u Kuňovic v okrese Benešov
 Na Vrchu (521 m) – vrchol u Zbraslavice v okrese Kutná Hora
 Na Vrchu (523 m) – vrchol u Heřmaniček v okrese Benešov
 Na Vrchu (525 m) – vrchol u Starého Sedliště v okrese Tachov
 Na Vrchu (539 m) – vrchol u Lidečka v okrese Vsetín
 Na Vrchu (574 m) – vrchol u Kamenného Újezdu v okrese České Budějovice
 Na Vrchu (577 m) – vrchol u Sedlce-Prčic v okrese Příbram
 Na Vrchu (591 m) – vrchol u Vlčevsi v okrese Tábor
 Na Vrchu (652 m) – vrchol u Pojbuků v okrese Tábor
 Na Vrchu (653 m) – vrchol u Růžďky v okrese Vsetín
 Na Vrchu (681 m) – vrchol u Lhenic v okrese Prachatice
 Na Vrchu (695 m) – vrchol u Vševil v okrese Příbram
 Na Vrchu (726 m) – vrchol u Kolince v okrese Klatovy
 Na Vrchu (874 m) – vrchol u Stožce v okrese Prachatice
 Na Vrchu (962 m) – vrchol u Loučné pod Klínovcem v okrese Chomutov

Související články 
 Na Vršku